Albin Köbis ist der Name folgender Personen:

 Albin Köbis (1892–1917), deutscher Matrose und Meuterer

Albin Köbis ist der Name folgender Schiffe:

 Albin Köbis (Schiff, 1948), deutsche Gaffelketsch (DDR)
 Albin Köbis (Schiff, 1952), DDR-Staatsyacht
 Albin Köbis (Schiff, 1966), deutsches Frachtschiff (DDR)
 A. Köbis (Schiff, 1974), DDR-Staatsyacht